Wuhe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuhe (socken i Kina, Gansu), 
 Wuhe (socken i Kina, Henan), 
 Wuhe Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar